Szociáldemokrata pártok a világban:

 Albánia: Albánia Szociáldemokrata Pártja (PSD)
 Andorra: Szociáldemokrata Párt (Andorra) (PS)
 Ausztria: Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ)
 Bulgária: Bolgár Szociáldemokrata Párt (BSZDP) és Bolgár Szociáldemokraták Pártja (PBSZD)
 Csehország: Cseh Szociáldemokrata Párt
 Egyesült Királyság: Szociáldemokrata Párt (Egyesült Királyság, 1990), ez a párt 1990-től létezik
 Finnország: Szociáldemokrata Párt (SPD)
 Horvátország: Szociáldemokrata Párt (Horvátország) (SDP)
 Magyarország:
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (1890–1948, majd 1989 óta)
 „Történelmi” Szociáldemokrata Párt (1989 óta)
 Németország: Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD)
 Románia: Szociáldemokrata Párt (Románia) (PSD)

Egykori szociáldemokrata pártok 
Egyesült királyság:
 Szociáldemokrata Párt (Egyesült Királyság, 1979), ez 1979-től 1982-ig állt fenn
 Szociáldemokrata Párt (Egyesült Királyság, 1981), ez 1981-től 1988-ig állt fenn
 Szociáldemokrata Párt (Egyesült Királyság, 1988), ez 1988-tól 1990-ig állt fenn